Her Redemption – cortometraggio del 1913 diretto da Allen Ramsey
Her Redemption – film del 1916 con Rita Jolivet
Her Redemption – film del 1924 diretto da Bertram Phillips